Jenei Gyula (1939–2019) erdélyi magyar labdarúgó, gépészmérnök
 Jenei Gyula (1962) költő, szerkesztő, újságíró, tanár